Til Death Do Us Part — другий студійний альбом американського реп-гурту D.S.G.B., виданий лейблом Universal Records 16 грудня 2003 р. Виконавчий продюсер: Pastor Troy. Звукорежисер: Ісмел «Nino» Рамос. Зведення: Ісмел «Nino» Рамос (№ 1, 2, 10, 13), Тадж Махал. Мастеринг: Ґленн Шик.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2003
Хіп-хоп альбоми
Англомовні музичні альбоми